Land O'Lakes – azienda agricola statunitense
Land O' Lakes – comune del Wisconsin
Land O' Lakes – CDP della Florida